Kandler ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred R. Kandler  (eigentlich Rudolf Kahn, 1900–1974), deutscher Textilunternehmer (1941 Emigration in die USA)
 Franz Kandler (1878–1957), österreichischer Politiker (CSP), Mitglied des Bundesrates
 Franz Sales Kandler (1792–1831), Musikgelehrter
 Günther Kandler (1914–1984), deutscher Linguist
 Hans-Peter Kandler (* 1956), österreichischer Tennisspieler
 Heribert Kandler (1890–1968), niedersächsischer Politiker (BHE)
 Jens Kandler (* 1973), deutscher Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Karl-Hermann Kandler (* 1937), deutscher evangelischer Theologe, Historiker und Professor für Systematische Theologie
 Karolin Kandler (* 1985), deutsche Journalistin, Nachrichtensprecherin und Moderatorin
 Ludwig Kandler (1856–1927), deutscher Porträt-, Historien- und Genremaler
 Manfred Kandler (* 1941), österreichischer Provinzialrömischer Archäologe
 Manuel Kandler (* 1997), österreichischer Schauspieler
 Otto Kandler (1920–2017), deutscher Botaniker
 Pietro Kandler (1804–1872), österreichischer Historiker
 Wilhelm Kandler (1816–1896), böhmischer Maler
 Woldemar Kandler (1866–1929), deutscher Architekt und Kirchenbaumeister

Weiteres:
 Gasthaus Kandler in Oberhaching

Siehe auch:
 Kandeler
 Kändler
 Candler